Асеред (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Население — 198 человек (на 2011 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы